Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego del Río e Daniel Orsanic che hanno battuto in finale Pablo Albano e Luis Lobo 6-4, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Luis Lobo (finale)
 Diego del Río /  Daniel Orsanic (Campioni)

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (semifinali)
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1997